Messe steht für:
 Messe (Musik), Vertonung der Messliturgie
 Messe (Wirtschaft), Warenschau, siehe auch: Virtuelle Messe
 Messe (Schifffahrt), Speiseraum
 Jahrmarkt, Kirmes
 Heilige Messe, Gottesdienst katholischer Kirchen

Orte:
 Messé, Gemeinde im Département Deux-Sèvres, Frankreich

Personen:
 Giovanni Messe (1883–1968), italienischer Offizier und Politiker, Marschall von Italien

Siehe auch:
 Messe I.X–VI.X (norwegisches Musikalbum)
 Alte Messe (Begriffsklärung)
 Neue Messe (Begriffsklärung)
 Schwarze Messe (Teufelsmesse)
 Mese (Begriffsklärung)
 Mess (Begriffsklärung)
 deutsche Messe (Gottesdienst)